Jean Halpérin (1921-2012), historien des religions suisse ;
 Jean-Louis Halpérin (1960), historien français du droit.